Апас может означать:

 Апас — в индийской мифологии персонифицированные космические воды.
 Джумагулов, Апас Джумагулович (род. 1934) — советский и киргизский государственный и партийный деятель.
 Андрогинно-периферийный агрегат стыковки (АПАС) — космический стыковочный механизм, используемый на Международной космической станции.
  (Апас) — остров.